WEM steht für:

 Waldeisenbahn Muskau

WEM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 aufgehobenes deutsches Kfz-Kennzeichen für den Landkreis Wesermünde

WEM